Coppa Italia 1974 – torneo di calcio femminile
 Coppa Italia 1974 – torneo di hockey su pista